La Grande Bulgarie est le nom informel donné au territoire bulgare défini au Traité de San Stefano en 1878, qui, à la suite de la guerre russo-turque de 1877-1878, visait à reconstituer en partie les royaumes bulgares médiévaux, d'avant la conquête turque. Le jour de la signature du traité est la fête nationale de la Bulgarie.

Mais l'Empire britannique et l'Autriche-Hongrie s'opposèrent à ce traité qui, selon elles, encourageait le panslavisme. Elles craignaient qu'une Bulgarie puissante ne devienne un satellite de la Russie et une menace pour l'Empire ottoman. Le , à la suite du Congrès de Berlin, le traité de Berlin abolissait celui de San-Stefano, instituant une petite principauté de Bulgarie entre le Danube et le Grand Balkan, vassale du Sultan, et la province ottomane autonome de Roumélie orientale, tandis que la Macédoine restait turque. Ce nouveau traité laissa de durables ressentiments en Bulgarie, dont les deux entités ne pourront s'unir qu'en 1885 et dont l'indépendance ne sera reconnue qu'en 1908. Ses conséquences ont duré jusqu'au milieu du , la Bulgarie essayant vainement de revenir dans ses frontières de San-Stefano, durant les guerres balkaniques et en s'alliant pendant les deux guerres mondiales à l'Allemagne.

Aujourd'hui, une minorité de mouvements nationalistes défendent un concept ethnique selon lequel Bulgares et Macédoniens sont un seul et même peuple, et un concept territorial irrédentiste revendiquant des territoires définis comme bulgares à San Stefano (notamment la Macédoine) mais aussi d'autres territoires, grecs (Macédoine-Orientale-et-Thrace), serbes (Pirin), roumains (Dobroudja) et ukrainiens (Boudjak) ayant appartenu par le passé à l'un ou l'autre des états bulgares historiques, ou abritant des populations bulgares.

Notes

Articles connexes 
 Premier Empire bulgare
 Second Empire bulgare
 Royaume de Bulgarie

Renaissance bulgare
Nationalisme par pays ou région
Irrédentisme